Салоніки, також Фессалоні́ки, Тессалонікі () — ном в Греції, в периферії Центральна Македонія.

Столиця — Салоніки. Номарх префектури Салоніки з 2002 року — Панайотіс Псоміадіс.

Муніципалітети 

Номи Греції
Центральна Македонія